

Persone
 Ayami Mutō – cantante, modella e idol giapponese
 Shin'ichi Mutō – ex calciatore giapponese
 Yoshinori Mutō – calciatore giapponese
 Yūki Mutō – calciatore giapponese

Altro
 Yugi Mutō – protagonista del manga Yu-Gi-Oh!

Pagine correlate
 Muto